Йосе́ф Дов-Бер (а-Леви́) Солове́йчик (известен также как Бейт Алеви́ по названию своего основного произведения) (1820, Несвиж — 1892, Брест-Литовск) — в Российской империи глава воложинской иешивы и главный раввин Брест-Литовска, один из крупнейших раввинов литовского направления. Внук Моше Соловейчика.

Биография 
Родился в Несвиже в семье у Ицхака-Зеева Соловейчика и Релки, дочери раввина Хаима из Воложина. Учился в Бродах, где стал любимым учеником городского раввина Шломо Клугера.

Взял в жёны дочь раввина Ицхока из Воложина, главы воложинской иешивы. Стал главой иешивы в Минске, а в 1849 году переселился в Воложин, где вместе с Нафтали Цви Иеуда Берлином возглавил местную иешиву. Затем стал раввином в Слуцке. Был известен эффективным управлением делами общины и широтой филантропической деятельности. Во время голода 1866 года основал и возглавил «Общество помощи голодающим беднякам». В 1875 году отказался от должности раввина и переехал в Варшаву, где, живя в бедности, занимался только изучением Торы и благотворительностью. В 1875 году ему была предложена должность раввина в Бресте, он согласился при условии, что во всех общинных делах его решения будут беспрекословно выполняться и ему будет отдано руководство помощью бедным. В 1890 году он присоединился к группе евреев, которые приобретали землю в Эрец-Исраэль.

Семья 
Его старший сын — Хаим Соловейчик, младший — Симха (умер в 1921 году) с 1911 года был раввином Могилёва.

Произведения 
 «Бейт Алеви» — комментарии на Тору и на «Мишнэ Тора» Рамбама

Ссылки 
 
 Соловейчик, Йосеф Дов (Бейт Алеви)
 Над Бугом

Ахароним
Раввины Белоруссии
Раввины Российской империи